Templo Maior pode se referir a:

Templo Maior (Templo Mayor, em espanhol) - principal templo da capital dos antigos astecas, Tenochtitlán, localizada na atual Cidade do México
Templo Maior - nome dado pelos fiéis à sede da Igreja Universal do Reino de Deus, também chamada de Catedral Mundial da Fé, bem como a sedes regionais e nacionais da denominação.

Desambiguação